Драганово () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добрич. Население составляет 206 человек (15 марта 2015 года).

Политическая ситуация 
До упразднения кметства Драганово должность кмета (старосты) исполнял Митко Балчев Кателиев (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Добричской области